El término Amara puede referirse a:

Geografía 
 Amara, una ciudad de Rumania conocida por el lago Amara.
 Amara, histórica ciudad de Nubia, al sur de Egipto.
 Amara, una ciudad situada 360 kilómetros al sur de Bagdad, en Irak.
 Amara, una comuna del distrito de Balta Alba, en Rumania.
 Amara, un barrio de la ciudad de San Sebastián, España.

Biología 
 Amara, un género de insectos coleópteros, como Amara aenea.
 Quassia amara, una especie de árbol de Centroamérica, insecticida natural, de nombre común: cruceta, cuasamara, cuasia, guabito amargo, hombre grande o palo quinina.
 Amara dulce, también denominada dulcamara o morera trepadora (Solanum dulcamara).

Otros
 Roy Amara, futurólogo estadounidense.
 Amara, cantante y actriz indonesia.
 Amara, un nombre propio femenino.
 Amara o amaro, un adjetivo en desuso, que significa amargo (del latín, amārus).
 Amara, sitio web para subtitular videos de YouTube y HTML5.
 Amara, la gata más linda del Universo.